Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1968 — двадцать восьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 1 ноября по 3 декабря в Ашхабаде.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 2 полуфинала — Вильнюс, Тюмень (по 2 победительницы допускались в финал) и на правах полуфинала чемпионаты РСФСР (в финал допущены 3 шахматистки), УССР, Грузинская ССР, Москвы и Ленинграда (по 2). По итогам 27-го чемпионата страны в финал допущены чемпионка СССР М. Раннику, а также Н. Коноплёва, K. Скегина и А. Чайковская; по кандидатскому списку — Т. Затуловская.

Успешно стартовала Р. Билунова (6½ очков из 7); с 8-го тура лидировала Н. Александрия, затем, выиграв 5 партий подряд, — Коноплёва. Перед последним туром Александрия, Коноплёва и Чайковская имели по 12½ очков. Выиграв партии последнего тура, Александрия и Чайковская разделили 1—2-е места, набрав по 13½ очков; 3-е место у Раннику — 13 очков.

Дополнительный матч за звание чемпионки страны выиграла Александрия — 3½ : ½.

Примечательные партии 
Н. Александрия — Н. Коноплёва:
1. e4 c5 2. Кf3 g6 3. d4 cxd4 4. Кxd4 Кc6 5. Кc3 Сg7 6. Сe3 Кf6 7. Сc4 0-0 8. Сb3 d6 9. f3 Сd7 10. Фd2 Фa5 11. 0-0-0 Лfc8 12. h4 Кe5 13. Крb1 Кc4 14. Сxc4 Лxc4 15. Кb3 Фa6 16. e5 Кe8 17. h5 Лac8 18. hxg6 hxg6 19. Сh6 Сxe5 20. Кd5 Сf6 21. Сg5 Сg7 22. Кxe7+ Крf8 23. Кxc8 Сf5 24. Лc1 Лa4 25. Лh6 Лxc8 26. Сxg7+ Крxg7 27. Фc3+, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 2, январь 1969 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 15, 1968 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 19, 1968 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1968 год в шахматах
Спортивные соревнования в Ашхабаде
Ноябрь 1968 года
Декабрь 1968 года
1960-е годы в Туркменистане
Чемпионаты СССР в 1968 году